Nederle heißen folgende geographische Objekte:

 Nederle (Gemeinde Ischgl), Ortslage von Mathon bei Ischgl, Bezirk Landeck, Tirol
 Nederle (Gemeinde Kappl), Ort bei Kappl, Bezirk Landeck, Tirol